Okręty US Navy o nazwie USS "Bonhomme Richard":
 Pierwszy "Bonhomme Richard" (1765), były "Duc de Duras", był statkiem handlowym zbudowanym we Francji, a następnie przebudowanym na półtorapokładowy okręt, którego dowództwo powierzono Johnowi Paulowi Jonesowi w 1779.
 Drugi "Bon Homme Richard" miał być krążownikiem typu Wampanoag. Jednak jego budowa w Washington Navy Yard została przerwana w 1864.
 Trzeci "Bon Homme Richard" (CV-10), był lotniskowcem, który został przemianowany na "Yorktown" przed wodowaniem.
 Czwarty "Bon Homme Richard" (CV-31) był lotniskowcem typu Essex, który brał udział w działaniach II wojny światowej, wojny koreańskiej i wojny wietnamskiej
 Piąty "Bonhomme Richard" (LHD-6) jest okrętem desantowym typu Wasp. Wycofany ze służby.

Przypisy 

Bonhomme Richard